Дмитрий Тимрот:
 Тимрот, Дмитрий Александрович (иеромонах Амвросий; род. 1956) — священнослужитель, иконописец.
 Тимрот, Дмитрий Львович (1902—1992) — советский физик, доктор технических наук, профессор, лауреат Сталинской премии, основатель российской школы экспериментальной теплофизики.